YMY steht für:
 Victoria STOLport (IATA-Code), ehemaliger STOLport in Montreal
 Montreal Gare Centrale (IATA-Code)

Abkürzung